Fadren kan syfta på

 Fadren – en pjäs av August Strindberg.
 Fadren (film, 1912) – en svensk stumfilm från 1912

Se även 
 Fadern – den första personen (hypostasen) i Treenigheten
 Fadern (1969) – en svensk dramafilm från 1969